Figueira ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

 Figueira (Lamego), Gemeinde im Concelho de Lamego, Portugal
 Figueira (Paraná), brasilianisches Munizip im Norden des Bundesstaats Paraná
 Figueira (Penafiel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penafiel, Portugal
 Figueira (Proença-a-Nova), Dorf in Portugal
 Figueira da Foz, Stadt in Portugal
 Figueira de Castelo Rodrigo, Stadt in Portugal

Figueira ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspar de Figueira de Serpa (17. Jahrhundert), portugiesischer Kolonialsoldat auf Ceylon
 Manuel Figueira (* 1938), kapverdischer Maler
 Octávio Figueira Trompowsky de Almeida (1897–1984), brasilianischer Schachspieler siehe Octávio Trompowsky
 Pedro Santos Figueira (* 1979), Dirigent und Komponist
 Tchalé Figueira (* 1953), kapverdischer Maler
 Viriato Figueira (1851–1883), brasilianischer Komponist, Flötist und Saxophonist

Siehe auch:
 Figuera
 Vale de Figueira